A Soproni KC Sopron városának első osztályú férfi kosárlabda-csapata.

Története

Előzmények 
A soproni férfi kosárlabdázás gyökerei a SMAFC révén az 1940-es évektől eredeztethetők. A 40-es évek végén három évig szerepeltek az A csoportban, majd 1964-ben jutottak oda vissza, ahol azonnal meghatározó csapattá váltak, több bajnoki és kupaérmet is szereztek, közte 1969-ben a Magyar Népköztársaság Kupát is megnyerték. Ezután a sikerek elmaradtak, 1975-ben egy évre kiestek. 1979-től a SMAFC helyett Soproni SE néven szerepeltek, akik 1986-ban egy évre kiestek az NB I/B csoportból. 1989-ben feljutottak az A csoportba, ahonnan egyből kiestek, de 1991-ben újra feljutottak.

A SMAFC későbbi történelme
1995-ben újraalapították a SMAFC kosárlabda szakosztályát, akik 2000-ben feljutottak az élvonalba, ám 2001-ben egyből kiestek (a Soproni Ászokkal együtt). 2003-ban a két soproni csapat osztályozót játszott az A csoportba kerülésért, majd a következő szezonban az A- és B csoportban egyaránt Soproni Ászok-SMAFC néven indultak. Ezután kiválva a fúzióból a B csoportos csapat SMAFC néven folytatta tovább. 2009-ben megnyerték a B csoportot, de nem vállalták a feljutást. Jelenleg is a B csoport tagjai.

Soproni KC 
Az 1991-es megalakulás után a frissen A csoportba jutott csapat 1994-ben elért 4. helye a legjobb. A csapat 3-szor esett ki az A csoportból, mindháromszor rögtön fel is jutott.

Bajnoki helyezések

Jelenlegi keret 
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 28.

További információk 
 A csapat hivatalos oldala

Források 

 http://www.sakc.hu/?page_id=146
 https://web.archive.org/web/20120818014527/http://ferfikosar.smafc.hu/dicso-mult

Magyar kosárlabdacsapatok
Sopron sportélete